

Ташликуль — присілок, Аскінський район, Башкортостан
 Ташликуль — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Ташликуль — село, Буздяцький район, Башкортостан
 Ташликуль — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан